Walzel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Camillo Walzel (1829–1895), österrikisk librettist och teaterdirektör
 Oskar Walzel (1864–1944), österrikisk litteraturvetare

Tyska efternamn